C17H25N3O2S – formula molecolare dell'almotriptan
C17H25N3O2S – formula molecolare del naratriptan

Formule molecolari